Władysław Żarski (1882-1940), oficer, policjant
 Władysław Szarski vel Żarski, aktor
 Władysław Zajdler-Żarski (1919–1973), oficer